Grant Dalton (Auckland, Nueva Zelanda, 1 de julio de 1957) es un regatista neozelandés. 

Es famoso por haber participado en cinco ediciones de la Vuelta al mundo a vela y ser el actual director del equipo Team New Zealand.

Además, batió el récord de la travesía del Atlántico a vela en 2000 con el "Club Med" al hacerla en 10 días, 14 horas, 53 minutos y 44 segundos. Con el mismo yate también batió el récord de distancia navegada a vela en 24 horas en 2000, con 625,7 millas, y en 2001, con 655,2 millas 

En 1995 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico.

Vuelta al mundo a vela 
Participó en las ediciones 1985-86, en el "Lion New Zealand" de Peter Blake; 1989-90, en el "Fisher and Paykel"; 1993-94, edición que ganó como patrón del "New Zealand Endeavour"; 1997-98, en el "Merit Cup"; y 2001-02, en el "Amer Sports One", de la Vuelta al mundo a vela.

Copa América 
Estuvo en el equipo RNZ America's Cup Challenge que perdió la final de la Copa Louis Vuitton en la Copa América de 1987 ante el Stars & Stripes y desde 2003 es el director del equipo Team New Zealand.

Referencias 

Oficiales de la Orden del Imperio Británico
Patrones ganadores de la vuelta al mundo a vela
Regatistas de Nueva Zelanda
Team New Zealand
Nacidos en Auckland